Badewanneneffekt steht für:

 Badewanneneffekt (Psychologie), Begriff der Psycholinguistik 
 Badewanneneffekt (Hydrologie), stärkeres Ansteigen des Meeresspiegels im Küstenbereich von Binnenmeeren 
 Komponentenausfall bei Industrie-Produkten als Funktion der Zeit, siehe Ausfallverteilung#Badewanneneffekt